Allsvenskan (1963) była 39. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Sezon rozpoczął się 15 kwietnia, a zakończył się 20 października. Tytuł obroniła drużyna IFK Norrköping. Tytuł króla strzelców zdobyli Lars Heinemann (Degerfors IF) oraz Bo Larsson (Malmö FF), którzy strzelili po 17 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1963 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1963 w Szwecji